

Codici 
 BUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bunbury (Australia)

Geografia
 Buy, cittadina russa, traslitterata come Buj secondo lo standard ISO 9-1968.

Cognomi
Il cognome Buy può riferirsi a:
 Margherita Buy, attrice italiana